Walijew (, ) ist der Name von

 Fərhad Vəliyev (* 1980), aserbaidschanischer Fußballtorwart
 Kamil Achmetowitsch Walijew (1931–2010), sowjetischer bzw. russischer Physiker 
 Mansur Masgutowitsch Walijew (* 1950), russischer Generaloberst 
 Mirabi Walijew (* 1970), ukrainischer Ringer
 Rinat Ischakowitsch Walijew (* 1995), russischer Eishockeyspieler
 Roman Walijew (* 1984), kasachischer Dreispringer
 Wladislaw Arturowitsch Walijew (* 1993), russischer Ringer 

Siehe auch:
 Walejew